Municipio de Calumet puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Calumet (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Calumet (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Calumet (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Houghton.
 Municipio de Calumet (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pike.